Miejscowości w Polsce
 Dąbrowa Miejska
 Miejska Dąbrowa
 Miejska Górka
 Miejska Wieś
 Miejska Wola
 Inne
 Miejska – wzniesienie w Paśmie Bolechowickim Gór Świętokrzyskich